Чемпионат Румынии по футболу 1940/1941 — 29-й сезон главного футбольного первенства Румынии.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Статистика сезона на labtof.ro 
 Чемпионат Румынии на rsssf.com

1940/1941
Румыния
Румыния
1940 год в Румынии
1941 год в Румынии